Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2005—2006 — 105-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гленторан взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як фіналіст Кубка Північної Ірландії 2005—2006.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/10 травня 2006

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2005—2006
Північна Ірландія
Північна Ірландія